Devereaux ist der Familienname folgender Personen:

 Boyd Devereaux (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 John Devereaux (* 1962), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Devereux